L'arabo dell'Oman (noto anche come arabo ḥadārī dell'Oman ) è una varietà dell'arabo parlato nelle montagne di Al Ḥajar nell'Oman ed in alcune regioni costiere vicine. È il dialetto arabo più orientale. Nel passato era parlato dai coloni in Kenia e Tanzania, ma oggi rimane ad essere parlato principalmente nell'isola di Zanzibar.

Fonologia

Consonanti 

 Le fricative velari  possono essere realizzate come uvulari  nel dialetto di Mascate.
  possono essere anche realizzate come palatali  nel dialetto di Mascate.
  può essere allofono di , però raramente è fonematico.

vocali 

  può essere realizzata come  quando precede  o qualsiasi consonante non enfatica. Si realizza posteriormente  dopo suoni enfatici e può quindi essere realizzato  quando abbreviata. La sua equivalente lunga  si realizza come  dopo i suoni enfatici.
  può essere realizzato come  in posizione media e come  se abbreviata.
 I suoni  sono spesso realizzati come suoni ravvicinati . A volte  può essere realizzato come  o  dopo suoni enfatici.

Note

Voci correlate 
 Dialetti arabi
 Arabo peninsulare

Collegamenti esterni 
 

Dialetti arabi